

Architettura 
Italia
 Villa Palombara – residenza di Roma
 Villa della Palombara – sito archeologico di Roma

Geografia 
Italia
 Palombara Sabina – comune del Lazio
 Palombara – grotta di Castro, in Puglia

Persone 
 Massimiliano Palombara – arcivescovo cattolico italiano
 Massimiliano Savelli Palombara – alchimista, poeta e nobile italiano

Altro 
 Palombara – tipo di rete da pesca

Altri progetti